Mueang Nonthaburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nonthaburi, Thailanda, cu o populație de 353.923 de locuitori și o suprafață de 77,01 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 70 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nonthaburi